Альф (Alf) — аббревиатура, топоним и имя собственное.

Значения 
 Альф — средневековый рыцарь и крестоносец.
 «Альф» — 102-серийный комедийный телесериал, США, 1986.
 Альф — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 «Проект „Альф“» — комедийный, фантастический фильм 1996 года.
 «Альф» — 26-серийный комедийный мультсериал.

См. также 
 ALF — видеоигра жанра Action-adventure, разработанная и выпущенная компанией Sega.
 Фронт освобождения животных, ФОЖ (англ. Animal Liberation Front, ALF)